

Patronyme 

 Annie Bihel, femme politique française ;
 César Bihel (1988-), coureur cycliste professionnel français ;
 Frédéric Bihel (1965-), auteur de bande dessinée français ;
 René Bihel (1916-1997), ancien footballeur professionnel français.

Toponyme 

Route de l'Abbé Bihel (Montmartin-en-Graignes)

Liens externes